Bishopton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Bishopton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Bishopton – miejscowość w Renfrewshire (Szkocja)
 Bishopton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire